Grajales är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Mariana Grajales (1815–1893), kubansk frihetskämpe
 Victórico R. Grajales, mexikansk militär och politiker, guvernör i Chiapas 1932–1936

Se även 
 Julián Grajales
 Rafael Lara Grajales